El apellido Mendelssohn puede hacer referencia a:

 Felix Mendelssohn (1809–1847), compositor alemán del Romanticismo;
 Moses Mendelssohn (1729–1786), filósofo alemán y abuelo del anterior;
 Fanny Mendelssohn (1805–1847), compositora y pianista alemana, hermana del primero.

También puede hacer referencia a:

 el Premio Mendelssohn, un premio de composición musical alemán.
 Mendelssohn-Bartholdy-Park (estación), estación de metro en Berlín.